Чемпионат Нидерландов по футболу 1891/92 () — 4-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие шесть команд. Клуб ВВА Амстердам снялся с чемпионата в середине сезона.

Чемпионом стал клуб РАП из Амстердама.

Турнирная таблица

Источники 

Футбол в Европе в 1891 году
Футбол в Европе в 1892 году
1891 год в Нидерландах
1892 год в Нидерландах